Peucedanum heterophyllum är en flockblommig växtart som beskrevs av Roberto de Visiani. Peucedanum heterophyllum ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
heterophyllum